Osoby o tym nazwisku:
 Gustaf Rosenquist – szwedzki gimnastyk
 James Rosenquist – amerykański malarz